Aristobulus van Chalkis was koning van Chalkis en Armenia Inferior vanaf 53 resp. 56 na Chr. tot 92 na Chr.

Afkomst en koningschap
Aristobulus was de oudste zoon van Herodes van Chalkis, die hij kreeg bij zijn eerste vrouw Mariamne. Herodes van Chalkis overleed in 48 na Chr., maar keizer Claudius benoemde Herodes Agrippa II als zijn opvolger. Drie jaar later besloot Claudius echter alsnog Aristobulus tot koning van Chalkis te benoemen. Agrippa stond Chalkis aan hem af en werd koning over een deel van het Joodse land.

Kennelijk was Aristobulus een succesvol koning, want in 56 besloot keizer Nero de provincia Klein Armenië aan zijn rijk toe te voegen. Later volgden ook delen van Groot Armenië.

Uit later tijd is niet veel over Aristobulus bekend, behalve dat hij in 73 aan de zijde van Cassenius Paetus (de gouverneur van Syrië) ten strijde trok tegen Antiochus van Commagene. Aristobulus is in 92 overleden. Het koninkrijk Chalkis werd na zijn dood onderdeel van de provincia Syria.

Huwelijk en nakomelingen
Aristobulus was getrouwd met Salomé, de dochter van Herodias. Eerder was Salomé al getrouwd geweest met Filippus, maar deze was inmiddels overleden. Op munten uit Chalkis staat Aristobulus samen met Salomé afgebeeld als 'Koning Aristobulus' (aan de ene zijde) en 'Koningin Salomé' (aan de andere zijde). Aristobulus en Salomé kregen drie kinderen: Herodes, Agrippa en Aristobulus (alle drie droegen zij typisch Herodiaanse namen). Deze zouden echter geen van drieën een rol van betekenis spelen op het politieke toneel.

Aristobulus van Chalkis binnen de Herodiaanse dynastie

Herodianen
Koning van Chalkis
Persoon in de 1e eeuw